Heinzl nebo Heinzel je německé příjmení:

 Anselm Heinzel (1846–1912), rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti
 Jan Heinzl (* 1979), český historik, publicista a obecní politik
 Josef Heinzl (1863 – ???), rakouský a český politik německé národnosti, poslanec Českého zemského sněmu
 Petr Heinzel (* 1950), český astronom

jiný význam
 Hainzel (kráter) na přivrácené straně Měsíce

Podobná jména 
 Heinz
 Hainz

Bavorská příjmení
Česká příjmení